Príncipe Óscar de Prusia (27 de julio de 1888 - 27 de enero de 1958) fue hijo del Emperador Guillermo II y de la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Y desde 1927 a 1958 fue el gran maestre de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo.

Matrimonio y descendencia  
El príncipe Óscar se casó el 31 de julio de 1914 con la condesa Ina Marie von Bassewitz-Levetzow. Las ceremonias civil y religiosa se llevaron a cabo en el palacio de Bellevue cerca de Berlín, Prusia. Inicialmente la unión fue considerada morganática, pero el 3 de noviembre de 1919 fue decretada como dinástica conforme a las leyes de la Real Casa de Hohenzollern.

Antes de su matrimonio, el 27 de julio de 1914, Ina Marie también recibió el título de condesa de Ruppin y desde el 21 de junio de 1920, fue nombrada princesa de Prusia, con el tratamiento de Su Alteza Real. La pareja tuvo cuatro hijos:

Príncipe Óscar Guillermo Carlos de Prusia (1915-1939) - Murió durante la Segunda Guerra Mundial.
Príncipe Burcardo Federico Max de Prusia (1917-1988) - Se casó con Leonor Fugger, pero no tuvieron descendencia.
Princesa Herzeleide Ina María de Prusia (1918-1989) - Se casó con Carlos Biron, príncipe de Curlandia y tuvo tres hijos, entre ellos el príncipe Ernesto Juan Biron de Curlandia.
Príncipe Guillermo Carlos Adalberto de Prusia (1922-2007) - Fue gran maestre de la Orden de San Juan del Bailiazgo de Brandeburgo desde 1958 a 1999, y se casó con Ermengarda de Weitheim y tuvo tres hijos, llegó a ser el último nieto vivo del emperador Guillermo II.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Grandes maestres de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja (con corona)
Caballeros de primera clase de la Orden de la Corona de Prusia
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Nacidos en Potsdam
Fallecidos en Múnich